Первый сезон американского телесериала «Ривердейл» премьера которого состоялась на канале CW 26 января 2017, а заключительная серия сезона вышла 11 мая 2017 года. Первый сезон состоит из 13 серий.

Сюжет

В ролях

Основной состав

Второстепенный состав

Эпизоды

Производство

Разработка

Кастинг

Съемки

Примечания 

Телесезоны США 2017 года